Курба — гидроним:
 Курба — река в Вологодской области, правый приток Колошмы.
 Курба — река в Кировской области, левый приток Немды.
 Курба — река в Бурятии, правый приток Уды.
Курба — топоним:
 Курба — посёлок в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Курба — село в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Верхняя Курба и Нижняя Курба — реки в Ленинградской области, левые притоки реки Оять.
 Малая Курба — название нескольких населённых пунктов в России.
 Новая Курба и Старая Курба — сёла в Заиграевском районе Бурятии. 
 Большая Курба и Малая Курба — сёла в Советском районе Кировской области.